Die U.S. Women’s Hardcourt Championships 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in San Antonio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 28. März bis 1. April 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in San Antonio